F 804 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Van Kinsbergen (1939), een Nederlandse kanonneerboot die na de Tweede Wereldoorlog is hergeklasseerd als fregat.
 Hr. Ms. Piet Hein (1945), een Nederlandse torpedobootjager van de Evertsenklasse die in 1957 is hergeklasseerd als fregat.
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (1967), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse.
 Hr. Ms. De Ruyter (2004), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse.